Авро́ра () — личное женское имя, также название и топоним:

Имя 
 Аврора — женское имя.

В мифологии 
 Аврора — богиня утренней зари в римской мифологии.

В астрономии 
 (94) Аврора — астероид Главного астероидного пояса, открытый в 1867 году.

В биологии 
 Аврора, или зорька, — дневная бабочка из семейства белянок.

В культуре и искусстве

В музыке и театре 
 «Аврора» — соната Л. ван Бетховена № 21 до мажор.
 «Крейсер „Аврора“» — советская песня.
 «Аврора» — альбом японской певицы Орига, выпущенный в 2005 году.
 «Аврора» — альбом группы «Ленинград», выпущенный в 2007 году.
 «Аврора» — альбом российского рэпера Кажэ, выпущенный в 2018 году.

В кинематографе 
 «Аврора» — канадский фильм 2005 года.
 «Аврора» — украинский фильм 2006 года.
 «Аврора» — румынский фильм 2010 года.
 «Аврора» — финский фильм 2019 года.
 «Аврора» — кыргызский фильм 2020 года.
 «Аврора» — сериал, оригинальная продукция телекомпании «Telemundo».
 «Аврора» — сериал 2022 года, Россия, режиссёр Роман Волобуев

Мультфильмы 
 «Аврора» — мультфильм (СССР, 1973).
 «Аврора» — аниме-фильм.

Персонажи 
 Аврора — героиня балета П. И. Чайковского «Спящая красавица».
 Аврора — героиня диснеевского мультфильма «Спящая красавица».
 Аврора — канадская супергероиня из вселенной «Marvel Comics».

Люди 
 Аврора Акснес — норвежская певица, композитор и музыкальный продюсер.

Псевдонимы 
 Аврора (наст. имя Ирина Юдина) — российская телеведущая.
 Анни Аврора (род. 1996) — немецкая порноактриса.

Географические названия 
 Аврора — деревня в Тарногском районе Вологодской области России.
 Аврора — станция в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Аврора — село в Раздольненском районе Крыма.
 Аврора — прежнее название посёлка Гиркан в Азербайджане.
 Остров Аврора или Маэво — один из островов архипелага Новые Гебриды.
 Острова Авроры — мифические острова в южной Атлантике.
 Улица Авроры — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Техника

Аппараты 
 «Аврора» — советские 8-мм любительские киносъёмочные аппараты производства Ленинградского оптико-механического объединения.

Корабли 
 «Аврора» — парусный фрегат, отличившийся при обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны 1853—1856 годов.
 «Аврора» — русский крейсер, один из символов Октябрьской революции 1917 года.
 «Аврора» — шведский линейный корабль, погиб в 1790 году в ходе Выборгского морского сражения. Остатки корабля являются выявленным памятником археологии России.

Наземный транспорт 
 «Аврора» — фирменный поезд, курсировавший с 1963 по 2010 год между Москвой и Санкт-Петербургом (Ленинградом).
 ПАЗ-4230 «Аврора», КАвЗ-4235 и КАвЗ-4238 — автобусы производства Павловского и Курганского автобусных заводов.

Самолёты 
 «Аврора» (SR-91 Aurora) — мифический гиперзвуковой самолёт ВВС США.

Компьютерные технологии 
 Аврора — доверенная российская мобильная операционная система, разрабатываемая и продвигаемая компанией «Открытая мобильная платформа».
 «Аврора» — компьютерная шашечная программа.
 «Aurora» (OS/2 Warp Server for e-Business) — версия операционной системы «OS/2».
 Aurora — альтернативное наименование операционной системы Eeebuntu. Не следует путать с мобильной операционной системой Аврора.
 Аврора Центр — защищенная российская платформа управления корпоративными устройствами на ОС Android и ОС Аврора.

Космонавтика 
 «Аврора» — европейская космическая программа.
 «Аврора» — не реализованный проект модернизации ракеты-носителя «Союз», создававшийся в рамках соглашения между Росавиакосмосом и правительством Австралии.
 «ТаблетСат-Аврора» — первый российский коммерческий микроспутник.

Периодические издания

Спорт 
 «Аврора» — советский и латвийский женский волейбольный клуб из Риги.
 «Аврора» — женский футбольный клуб из Санкт-Петербурга. Основан в 1988 году.
 «Аврора» — гватемальский футбольный клуб из города Гватемала.
 «Аврора» — сыктывкарский центр конного спорта.

Кинотеатры 
 «Аврора» — кинотеатр в Краснодаре.
 «Аврора» — кинотеатр в Санкт-Петербурге.
 «Аврора» — кинотеатр в Минске.

Другие значения 
 «Аврора» (Премия «Аврора» за пробуждение гуманизма) — международная гуманитарная инициатива.
 «Аврора» — советское и российское специализированное издательство в Ленинграде (Санкт-Петербурге) с отделением в Москве.
 «Аврора» — российская авиакомпания, созданная в 2013 году путём слияния «Сахалинских авиатрасс» и «Владивостокавиа».
 «Аврора» — название масонских лож во Франции и России.
 Aurora Corp. — тайваньская компания.
 «Аврора» — расположенное в Санкт-Петербурге российское НПО в области автоматизированных систем управления.
 Операция «Аврора» — условное название продолжительной серии китайских кибератак второй половины 2009 года.
 Информационное агентство «Аврора» — российское информационное агентство левой направленности.

См. также 
 Орора
 Орор
 Аурора (значения)
 Aurora
 Aurora Borealis (значения)

Примечания